Sant’Angela Merici steht für:
 Angela Merici (1474–1540), Ordensgründerin, Heilige der katholischen Kirche

Kirchengebäude in Italien:
 Sant’Angela Merici (Rom)
 Sant'Angela Merici (Brescia)
 Sant'Angela Merici (Mailand)